Morawitz ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Morawitz (1892–1945), tschechischer Verleger und Automobilrennfahrer 
 Elisabeth Morawitz (1924–2019), Journalistin, Antifaschistin, Überlebende des KZ Ravensbrück, siehe Elisabeth Jäger (Journalistin)
 Felicitas Morawitz, österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Ferdinand Morawitz (1827–1896), russischer Entomologe
 Georg Morawitz (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Hans Morawitz (1893–1966), österreichischer Politiker (SDAP)
 Karl von Morawitz (1846–1914), österreichischer Bankier und Finanzfachmann 
 Markus Morawitz (* 1978), österreichischer Westernreiter
 Paul Morawitz (1879–1936), deutscher Internist und Physiologe

Morawitz ist der deutsche Name folgender Orte:

 Moravice, Gemeinde im Okres Opava, Tschechien
 Moravița im rumänischen Kreis Timiș (Banat)

Siehe auch:

 Morawietz
 Morawetz